Вейк-ан-Зеє 1977 — 39-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1977 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1977 у шахах